Alektryon (, latinisiert Alectryon) ist in der griechischen Mythologie:
 Alektryon (Wächter des Ares)
 Alektryon (Vater des Leitos) bzw. Elektryon (Sohn des Itonos), Vater des Leitos

andere Bedeutungen:
 Alectryon, eine Gattung der Seifenbaumgewächse